Circoscrizione Lombardia 3 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati, operativa dal 1993 al 2017, comprendente le province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia
Circoscrizione Lombardia 3 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati, operativa dal 2017, comprendente parte della provincia di Bergamo e parte della provincia di Brescia